Rotuma bezeichnet

 Rotuma Island, die Hauptinsel der Rotuma-Inseln 
 eine südpazifische Inselgruppe, siehe Rotuma-Inseln
 ein Verwaltungsgebiet der Inselrepublik Fidschi, siehe Rotuma (Fidschi)
 Rotuma (Kiribati), eine Siedlung in Kiribati